Globus Music má vícero významů:
 Globus Music (vydavatelství), zaniklé hudební vydavatelství, jež vzniklo v roce 1990 v Praze
 Globus (hudební skupina), celým názvem Globus Music, Inc, americká hudební skupina